Enej je lahko:

 Enej, grški mitološki junak
 Enej, moško osebno ime